Balta Albă bezeichnet:

 Balta Albă (Buzău), eine Gemeinde im Kreis Buzău, Rumänien
 Balta Albă (Bukarest), eine Stadtviertel in Bukarest, Rumänien
 Balta Albă (See), einen See in Rumänien